Бурхануддин (; «Доказательство веры») — арабское имя. Состоит из двух корней: «» — «доказательство», «дин» — «вера».

 Бурхануддин Маргинани (1123—1197) — известный ханафитский факих.
 Кади Бурханеддин Ахмед
 Бурхануддин Раббани
 Бурхануддин Харахап
 Бурхануддин (Бурхан ад-дин) Кылыч (конец XII века 1230-е годы – начало XIII века) - ханафитский богослов, Среднеазиатский  святой, авлия, шейх аль-ислам, чудотворец, суфий - увайси. 
 Бурхан-уд-Дин-хан-и-Кушкеки — путешественник конца XIX начала XX века.
 Бурхануддин ЗР (род. 1941) — индонезийский антикоммунистический политик, участник резни 1965—1966.
 Бурхануддин Каркутли (1932—2003) — немецкий художник арабского происхождения.
 Бурханулислам аз-Зарнуджи (ум.1223) — автор книги Талим уль-муталим тарик ат-тааллум.

См. также 
 Бурхануддин

Ссылки 
 Бурхануддин Маргинани
Арабские имена